Tenualosa är ett släkte av fiskar. Tenualosa ingår i familjen sillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Tenualosa